Марс — четверта планета в Сонячній системі
 Марс — бог війни в римській міфології
 «Марс» — найменування радянських міжпланетних КА для дослідження планети Марс
 Марс — майданчик на топі складеної щогли, прикріплений до лонга-салінгів та краспиць
 «Марс-75» — радянська морська радіонавінгаційна система (РДРНС) середньої дальності
 «МАРС» («Майстерня Революційного Слова») — українське літературне об'єднання, що існувало в 1926—1929 роках
 «Марс» — романтична манга
 MARS — шифр-кандидат в AES, розроблений корпорацією IBM
 MARS — Середньоатлантичний регіональний космопорт () НАСА
 Mars, Incorporated — американська продовольча компанія, виробник солодощів, жувальних гумок та кормів для домашніх тварин
 «Mars» — шоколадний батончик виробництва компанії Mars, Incorporated

 Бруно Марс — американський музикант
 Мадемуазель Марс — французька акторка

Марс — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Марс — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Марс — присілок, Цілинний округ, Курганська область

Марс — село, Семенівський район, Чернігівська область

Марс — муніципалітет, департамент Луара
 Марс — муніципалітет, департамент Гар
 Марс — муніципалітет, департамент Ардеш

Інше

Див. також 
 Марс-ла-Тур
 Марс-су-Бурк
 Марс-сюр-Альє